Terra Nostra — telenovela brasileira
Parque Terra Nostra — jardim botânico em Povoação, Açores, Portugal